Plaats in Indonesië
 Widorokandang (Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Widorokandang (Sidorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java